Flugplätze in Nairobi sind:
 Flughafen Jomo Kenyatta International
 Flughafen Nairobi Wilson International
 Flugplatz Nairobi-Eastleigh

Siehe auch:
 Flughafen Nairobi